Тонг Хун Лі (;  1973, Плімут, Массачусетс, США) — американський актор кіно та телебачення.

Фільмографія

Примітки

Посилання